Jus (saus), een dik gemaakte saus
 de verkorte vorm van jus d'orange of sinaasappelsap
 JUS, een tienerradioprogramma op Urgent.fm
 Jus of Ius, Latijn voor recht, bijvoorbeeld in Jus cogens (dwingend recht)